Totonicapán (departement), een departement van Guatemala
Totonicapán (stad), de hoofdstad van het departement